Фінал чемпіонату Європи з футболу 1972 — футбольний матч, у якому визначався переможець чемпіонату Європи з футболу 1972. Матч відбувся 18 червня 1972 року на стадіоні короля Бодуена у столиці Бельгії, місті Брюссель. У матчі зустрілися збірні ФРН та СРСР. Гра завершилась з рахунком 3:0 на користь німецьких футболістів.

Деталі матчу

Посилання 
 Протокол матчу на сайті УЄФА 

Чемпіонат Європи з футболу 1972
1972
1972 в СРСР
Матчі збірної Німеччини з футболу
Матчі збірної СРСР з футболу
Події 18 червня
Червень 1972